Медведовка или Медвёдовка — название географических объектов.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Медведовка — деревня в Лепельском районе Витебской области.
 Медведовка — деревня в Горецком районе Могилёвской области.
 Медведовка — деревня в Климовичском районе Могилёвской области.
 Медвёдовка — деревня в Краснопольском районе Могилёвской области.
 Медвёдовка — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.

Россия 
 Медведовка — посёлок в Гордеевском районе Брянской области.
 Медведовка — деревня в Ершичском районе Смоленской области.
 Медведовка — деревня в Хиславичском районе Смоленской области.
 Медведовка — бывшая деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Медведовка — посёлок в Рузаевском районе Республики Мордовия.

Украина 
 Медведовка — бывшее название села Медведевка в Черкасской области.

Река 
 Медведовка — река в Нижегородской области России, приток реки Керженец.

Станция 
 Медведовка — железнодорожная станция Куйбышевской железной дороги.

Примечания